Sever puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Sever (Carballedo), lugar de la parroquia de Aguada en el municipio de Carballedo, provincia de Lugo.
 Sever (Porqueira), lugar de la parroquia de Paradela de Abeleda en el municipio de Porqueira, provincia de Orense.
 Sever (Viana del Bollo), lugar y parroquia del municipio de Viana del Bollo, provincia de Orense.
 Sever (Asturias), lugar de la parroquia de Rondiella en el municipio de Llanera, Principado de Asturias.

en Portugal 
 Sever (Santa Marta de Penaguião), una parroquia civil en el municipio de Santa Marta de Penaguião.
 Sever (Moimenta da Beira), una parroquia civil en el municipio de Moimenta da Beira.
 Sever do Vouga, una municipalidad del distrito de Aveiro.
 Río Sever, tributario del río Tajo.

Otros usos

 Oleoducto Sever, un oleoducto en Rusia.
 James Warren Sever, el médico que caracterizó a la Enfermedad de Sever en 1912.